Vernant est un patronyme français, porté notamment par :

 Denis Vernant, né en 1948, philosophe français ;
 Jean-Pierre Vernant, 1914-2007, historien, anthropologue et résistant français ;
 Cécile Vernant, née en 1973, scénariste, réalisatrice et comédienne française.

Homonymie de patronyme